George Colman (1732–1794) angol író, fordító, színházigazgató
 George Colman (1762–1836) angol író, színházigazgató, az előbbi fia